Арту́р Юсу́пов:
 Юсупов, Артур Маякович (род. 1960) — немецкий, ранее советский шахматист.
 Юсупов, Артур Римович (род. 1989) — российский футболист.